est le titre de plusieurs œuvres:

 By Request: More of the Greatest Live Show on Earth, album live du chanteur américain Jerry Lee Lewis sorti en 1966;
 By Request, compilation du chanteur américain de musique country George Jones sortie en 1984 ;
 By Request, compilation du groupe britannique Boyzone sortie en 1999.